Berea est un district du Lesotho.

Berea